Vendetta, önbíráskodás
 Vendetta, a Nevergreen gothic-doom metal együttes nagylemeze
 Vendetta, német thrash metal együttes
 Vendetta (Bushido kislemez)
 Vendetta (Throwdown-album)
 Vendetta (film, 1995)
 Vendetta (film, 1999)